Волоча́евская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь Волочаевского сражения - одного из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны в России.

Россия 
 Волочаевская улица — улица в Рыбинске.
 Волочаевская улица — улица в Стерлитамаке.
 Волочаевская улица — улица в Казани.
 Волочаевская улица — улица в Калининграде.
 Волочаевская улица — улица в Красноярске.
 Волочаевская улица — улица в Москве.
 Волочаевская улица — улица в Новороссийске.
 Волочаевская улица — улица в Новосибирске.
 Волочаевская улица — улица в Омске.
Волочаевская улица — улица в Самаре. 
 Волочаевская улица — улица в Севастополе.
 Волочаевская улица — улица в Симферополе.
 Волочаевская улица — улица в Уфе.
 Волочаевская улица -- улица в Челябинске
 Волочаевская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Волочаевская улица — улица в Бердичеве.
 Волочаевская улица — улица в Виннице.
 Волочаевская улица — улица в Донецке.
 Волочаевская улица — улица в Каменском.
 Волочаевская улица — улица в Конотопе.
 Волочаевская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Волочаевская улица — улица в Алма-Ате.
 Волочаевская улица — улица в Караганде.
   Волочаевская улица —  улица в Павлодаре.